Олекса́ндр Васи́льович Шмалько́ ( — ) — старший солдат Збройних сил України.

Життєвий шлях 
Народився на Донеччині, за півтора року родина переїхала в місто Кіровоград. Навчався у школі № 11, в ПТУ № 8 здобув спеціальність слюсаря-інструментальника 3-го розряду. Сдужив в радянській армії, прикордонні війська. Демобілізувавшись, проживав у Кіровограді. Працював слюсарем-інструментальником інструментального цеху заводу «Гідросила», машиністом насосної станції водоканалу, слюсарем-ремонтником (завод продтоварів компанії «Артеміда»). По тому працював на підприємствах «Гідросила ЛЄДА» й «Астра-С».

Призваний за мобілізацією 18 серпня 2014-го, старший солдат 57-ї окремої мотопіхотної бригади, старший механік радіорелейної станції центру зв'язку тилового пункту управління військової частини.

Брав участь у бойових діях з 6 грудня 2014-го — за Донецький народний аеропорт, за Дебальцеве, 20 днів перебував в оточенні у селищі Чорнухине. Зазнав поранення під час виходу військових із Дебальцевого — перелом руки, лікувався в Костянтинівці та Кіровограді. Раптово помер 17 травня 2015-го у Вінницькому військовому шпиталі — не витримало серце.

Похований на Далекосхідному кладовищі Кропивницького.

Без Олександра лишилися дружина Наталія та троє дорослих дітей.

Вшанування 
 Рішенням виконкому Кіровоградської ради від 10 вересня 2015 р. нагороджений відзнакою «За заслуги 2 ступеня» (посмертно)
 14 жовтня 2016 року в Овідіополі відкрито Пам'ятний Знак загиблим воїнам України у війні з Російською Федерацією, де занесене й ім'я Олександра Шмалька.

Примітки

Джерела 
 Шмалько Олександр Васильович 
 Відкриття Пам'ятного Знаку загиблим воїнам України у війні з Російською Федерацією
 Виконком міської ради планує нагородити відзнаками загиблих воїнів

Уродженці Селидівської міської громади
Поховані в Кропивницькому